Opći izbori u Urugvaju 1984. održani su 25. listopada 1984., a na njima se istovremeno biralo predsjednika države i zastupnike u Parlamentu. To su bili prvi demokratski izbori nakon jedanaestogoišnje vojne diktature započete državnim udarom 1973. Time je ovim izborima i službeno bila okončana vojna diktatura te se na izborima odlučivala daljna budućnost pristaša diktature.

Ishod izbora bila je pobjeda stranke Colorado, koja je osvojila najviše zastupničkih mjesta, i dala novog predsjednika države.

Ishod

Predsjednički izbori

Parlamentarni izbori

Poveznice 
 Državni udar u Urugvaju 1973.

Izvori 

Izbori u Urugvaju